Гусла може да се отнася за:

 гусла – струнен народен музикален инструмент
 Гусла (село) – село в Област Шумен
 Гусла (Иван Вазов) – стихосбирка на Иван Вазов от 1881 г.
 Гусла (Проспер Мериме) – стихосбирка на Проспер Мериме от 1827 г.
 Гусла (хор) – български певчески хор, основан през 1924 г.
 Гусла - музикално дружество във Варна от началото на XX век.

Източници